Forchhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Bergit Forchhammer (geborene Braach; 1921–2011), deutsch-dänische Autorin
 Ejnar Forchhammer (1868–1928), dänischer Opernsänger (Tenor)
Emmanuel Forchhammer (1851–1890), Schweizer Mediziner und Sanskritforscher 
Emilie Forchhammer (1867–1927), Schweizer Porträtistin, Zeichnerin und Kunstpädagogin
 Henni Forchhammer (1863–1955), dänische Frauenrechtlerin 
 Johann Georg Forchhammer (1794–1865), dänischer Mineraloge und Geologe
 Johann Ludolph Forchhammer (1764–1810), Pädagoge
 Johannes Forchhammer (1827–1906), dänischer Althistoriker und Gymnasiallehrer
 Lukas Forchhammer (* 1988), dänischer Sänger und Songwriter
 Margaretha Elisabeth Forchhammer (1761–1857), deutsche Druckereibesitzerin und Verlegerin
 Peter Wilhelm Forchhammer (1801–1894), deutscher klassischer Philologe, Archäologe und liberaler Politiker
 Theophil Forchhammer (1847–1923), Schweizer Kirchenmusiker, Organist und Komponist